Tauchen steht für:

 Tauchen, Schwimmen von Menschen unter Wasser
 Tauchen (Biologie), Schwimmen luftatmender Lebewesen unter Wasser im Allgemeinen
 Tauchfahrt, Fortbewegung von U-Booten unter Wasser
 Tauchen (Schiffsbewegung), vertikales Auf und Ab des gesamten Schiffsrumpfes
 Tauchen (Verfahren), Fertigungsverfahren 

Tauchen heißen folgende geographische Objekte:

 Tauchen (Gemeinde Mariasdorf), Ortschaft und Katastralgemeinde von Mariasdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland
 Tauchen (Gemeinde Straden), Streusiedlung der Ortschaft Muggendorf, Gemeinde Straden, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Tauchen am Wechsel, Ort Tauchen der Gemeinde Mönichkirchen, Bezirk Neunkirchen, Steirisch-Tauchen in Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Grenze Niederösterreich-Steiermark (Ortsteile in beiden Bundesländern)

Gewässer:
 Tauchen oder Tauchenbach (Möll), linker Zufluss vom Hoferkopf zur Möll bei Latzendorf, Gemeinde Stall, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Tauchen oder Tauchenbach zur Pinka – zwei Zuflüsse der Pinka in Österreich; flussabwärts:
 Tauchenbach (Pinka, bei Pinggau), linker Zufluss bei Lafnitzdorf, Marktgemeinde Pinggau, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Tauchenbach (Pinka, über Stadtschlaining), linker Zufluss bei Burg, Gemeinde Hannersdorf, Bezirk Oberwart, Burgenland

Tauchen ist der Name folgender Personen:
 Jaromír Tauchen (* 1981), tschechischer Jurist, Rechtshistoriker, Gerichtsdolmetscher, Übersetzer und wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Juristischen Fakultät der Masaryk-Universität Brünn
 Manfred Tauchen (* 1947), österreichischer Sänger, Schauspieler und Kabarettist

Tauchen, Weiteres:
 Tauchen (Zeitschrift), monatlich erscheinende Zeitschrift rund um den Tauchsport

Siehe auch:
 Taucher
 Untertauchen